Cristóvão Jacques – Astronomo brasiliano (fl. XX secolo)
Cristóvão Jacques – Navigatore portoghese (ca. 1480-1530)